Xihu Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xihu Qu (härad i Kina, Jiangxi), 
 Xihu Qu (härad i Kina, Liaoning), 
 Xihu Qu (härad i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar